Кубок независимости Армении по футболу 2011 года — 20-й розыгрыш национального Кубка среди 8 профессиональных клубов Премьер-лиги.

Чемпион Армении и обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Пюник» (Ереван) стартовал в розыгрыше с 1/4 финала вместе со всеми клубами.

Первые матчи прошли 10 марта 2011 года: «Улисс» (Ереван) — «Арарат» (Ереван), «Бананц» (Ереван) — «Гандзасар» (Капан) и «Ширак» (Гюмри) — «Пюник» (Ереван).

Турнирная сетка

Результаты

1/4 финала 
Первые матчи прошли 10 и 11 марта 2011 года.

Ответные матчи прошли 14 и 15 марта 2011 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 30 марта и 6 апреля 2011 года.

Ответные матчи прошли 20 и 27 апреля 2011 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2011
 Первая лига Армении по футболу 2011

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте ФФА 
 Статистика на soccerway.com  

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Армении в 2011 году